Giuliano kan avse:

 Balbino Giuliano, italiensk politiker och filosof
 Giuliano-Dalmata, Roms trettioförsta quartiere, betecknat Q. XXXI
 Giuliano Teatino, ort och kommun i provinsen Chieti i regionen Abruzzo i Italien

Se även
 Giuliani
 San Giuliano